Михайловская во́лость — историческая административно-территориальная единица Изюмского уезда Харьковской губернии с волостным правлением в селе Михайловка (Яблочкино).

По состоянию на 1885 год состояла из 6 поселений, 6 сельских общин. Население — 2007 человек (1048 человека мужского пола и 959 — женского), 341 дворовое хозяйство.

Основные поселения волости:
 Михайловка (Яблочкино) - бывшее владельческое село при реке Маячке в 50 верстах от уездного города. В селе волостное правление, 98 дворов, 471 житель, православная церковь.

Храмы волости:

 Ахтырско-Богородичная церковь в селе Михайловке.

Литература 
 Волости и важнейшие селения Европейской России: По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел. Вып. 3: Губернии Малороссийские и юго-западные: [Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, Подольская]. - 1885. - [8], 333 c.: табл. - В подзаг.: По дан. обслед-я произвед. стат. учреждениями М-ва вн. дел, по поруч. Стат. Совета.
 Харьковский календарь на 1917 г. — Харьковский губернский статистический комитет. — 1917. — С. 273-276.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Изюмского уезда
История Харьковской области